Толо́н () — село в Греции на полуострове Пелопоннес. Административно относится к общине Нафплион в периферийной единице Арголида в периферии Пелопоннес. Расположено на высоте 13 м над уровнем моря, на полуострове Пелопоннес, на побережье бухты Толон залива Арголикос Эгейского моря. Население 1618 человек по переписи 2011 года.

История 
Бухта Толон впервые упоминается Гомером в списке кораблей (вторая глава Илиады), поскольку корабли из Асины участвовали в Троянской войне. В последующие века бухта Толон в разное время служила убежищем для боевых кораблей, а затем в византийский период был возрожден в качестве вспомогательного порта Нафплиона.

После четвёртого крестового похода и падения Константинополя в 1204 году, вместе с остальной частью Пелопоннеса, эта территория находилась под властью франков до 1389 года, когда она была захвачена венецианцами, а в 1540 году — османами. В 1680-х годах, во время Морейской войны и союза между венецианцами, немцами и поляками против Османской империи, начальник союзных войск, вице-адмирал Франческо Морозини получил приказ захватить столицу Пелопоннеса, Нафплион. Тогда бухта Толон была выбрана в качестве подходящей базы для его экспедиции. После успеха этой экспедиции и вплоть до 1715 года, когда этот район вновь заняли турки, Толон использовался как вспомогательная военно-морская база венецианского флота.

Памятником этого времени является небольшая церковь Живоносного Источника, построенная в 1688 году, и руины крепости на острове Даскальо в бухте Толон. На острове Ромби также находятся укрепления, развалины домов и водохранилища.

После образования независимого Королевства Греция в 1834 году королевским указом Толон стал административным центром общины Миноа () в честь Миноса, легендарного короля Крита. После освобождения Крита оставшиеся в этом районе беженцы образовали рыбацкую деревню. В 1912 году () создано создано сообщество Толон ().

С середины XX века летний курорт.

Достопримечательности 
В километре к востоку от Толона расположены руины древней Асины.

Транспорт 
Существует регулярное автобусное сообщение (КТЕЛ) с Нафплионом.

Сообщество 
Сообщество Толон () создано в 1912 году (). В сообщество входит село , а также острова Даскальо и Корониси. Население 1494 человека по переписи 2011 года. Площадь 23,555 км².

Население

Примечания